Miejscowości na Białorusi:
 Prokopowicze – wieś w sielsowiecie Indura, w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego
 Prokopowicze – wieś w sielsowiecie Podłabienie, w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego